Richard Stanton (1876–1956), acteur et réalisateur américain 
 Richard Stanton (1962-),  pilote automobile britannique